Цоргонь ліга 2010/11 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (три кола). Чемпіонський титул вшосте здобув клуб Слован.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жиліна взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як фіналіст Кубку Словаччини 2010—2011

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2010—2011
Словаччина
Словаччина